Военно-воздушные силы Филиппин () — один из видов вооружённых сил Республики Филиппины.

Техника и вооружение 

Данные о технике и вооружении ВВС Филиппин взяты со страницы журнала Aviation Week & Space Technology.

Опознавательные знаки

Эволюция опознавательных знаков

Знаки различия

Генералы и офицеры

Сержанты и солдаты

Галерея

Примечания

Внешние ссылки 
 Официальная страница ВВС Филиппин 
 Неофициальная страница ВВС Филиппин 
 ВВС Филиппин на странице Scramble.nl 
 ВВС Филиппин на странице Globalsecurity.org 
 История ВВС Филиппин 

Вооружённые силы Филиппин
Филиппины